Demian steht für:

 Demian, das Werk von Hermann Hesse
 der ehemalige Bandname der Rockband Bubble Puppy

Demian ist der Familienname folgender Personen:

 Cyrill Demian (1772/1774–1847), Wiener Orgel- und Klavierbauer
 Horia Demian (1942–1989), rumänischer Basketballspieler
 Radu Demian (1938–2018), rumänischer Rugbyspieler und -trainer

Demian ist der Vorname folgender Person:
 Demián Bichir (* 1963), mexikanischer Schauspieler
 Demianos Kattar (* 1960), libanesischer Ökonom und Politiker
 Demian Richardson (* 1970), US-amerikanischer Jazztrompeter
 Demian von Osten (* 1983), deutscher Journalist